Hinterholzer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hinterholzer (1851–1928), österreichischer Landschaftsmaler
 Michaela Hinterholzer (* 1959), österreichische Politikerin (ÖVP), Landtagsabgeordnete

Siehe auch:
 Hinterholz